Юськовцы () — село,
Юськовецкий сельский совет,
Лановецкий район,
Тернопольская область,
Украина.  До 1914 года называлось Іськівці. Вблизи находятся хутора Буйгоры, Додатки и Кошелевка (укр. Буйгори, Додатки, Кошелівка).

Код КОАТУУ — 6123886201. Население по переписи 2001 года составляло 1047 человек.

Является административным центром Юськовецкого сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Юськовцы находится на берегу реки Горынька в месте впадения её в реку Горынь, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Акимовцы. Через село проходит железная дорога, станция Юськовцы.

История 
 1545 год — дата основания. В 1594 году известно под именем "Есковцы" в Польском государстве ("Речи Посполитой")  и относилось к Кременецкому уезду Волынского воеводства. В то время село принадлежало Писочинському Лаврину Гнивошевичу (укр. Лаврин Пicочинський Гнівошевич, так же возможное написание Песочиньский, Пясочиньский), выходцу из Волынского шляхетстского рода, "подкормному" ( "судья", разбирающий земельные дела — высокая должность в средневековой Польше) в Брацлаве с 1583 по 1606 год. Основные имения Писочинського находились в Брацлавском воеводстве.. 
 Согласно "Списку населенных мест Волынской губернии" от 1906 года, в Юськовцах на тот момент было 218 дворов и 1167 человек "обоего пола".
 В Российской Империи село относилось к Ямпольской волости, Кременецкого уезда, Волынской губернии. 
 По Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 года, заключенному между Польшей, РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР, село вместе с соседними населенными пунктами отошло Польше в состав Волынского воеводства. С 1936 года входило в состав Лановецкой гмины (польск. gmina — волость) Кременецкого повята Волынского воеводства 
 В 1939 году гмина ликвидирована в результате вторжения советской армии и позже село вошло в состав Лановецкого района УССР.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов, возведенная в 1958 году.
 В селе есть 2 церкви Святого Вознесения. Одна 1620 года, деревянная, перевезена из Кременца в 1760, а вторая, новая — 2006 года, каменная, часовня. Священником села в 1914 году был иерей Аверкий Барщевский, попросившийся 29 сентября перевода и назначенный сначала священником в село Заболотцы, а позже в село Борятин.

Галерея

Примечания